Coixinet o quadradet (#), signe tipogràfic que pertany a la puntuació ampliada o informàtica 
 Coixinet (mecànica), part que subjecta un eix, normalment dotat d'un sistema contra el fregament, i amb possibilitat d'ésser lubricat
 Coixinet de fricció, peça metàl·lica amb forma tubular mecanitzada i ajustada per inserir-la en una altra
 Coixinet (zoologia), part tova de les potes d'alguns animals
 Coixinet de monja
 Coixinet de rodolament